Alfred Bowerman (1873-1947), joueur britannique de cricket ;
 Bill Bowerman (1911-1999), entraîneur sportif américain et un homme d'affaires pour Nike ;
  (1851-1947), politicien britannique ;
 Cristina Bowerman (1966-), cheffe cuisinière italienne ;
  (1892-1977), politicien canadien ;
 Elsie Bowerman (1889-1973), avocate britannique, suffragette et survivante au naufrage du Titanic ;
  (1876-1957), politicien américain ;
  (1908-2005), botaniste américaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme